Луи Йосеф Мариа Бел (; , Рурмонд — , Утрехт) — нидерландский политик, член Католической народной партии; дважды занимал пост премьер-министра Нидерландов: с 3 июля 1946 до 7 августа 1948 года и с 22 декабря 1958 по 19 мая 1959.

Бел был первоначально учителем, юристом и муниципальным политиком. Незадолго до Второй мировой войны он был избран в нижнюю палату Нидерландского парламента, где стал лидером Католической Народной партии. С февраля 1945 года по июль 1946 года был министром внутренних дел в голландском правительстве в изгнании в Лондоне.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Премьер-министры Нидерландов
Члены Второй палаты Генеральных штатов Нидерландов